Chwalibog, Falibog, Chwaliboż, Faliboż — staropolskie imię męskie, złożone z członu Chwali- („chwalić, sławić, dziękować”) i -bog („Bóg”, ale pierwotnie „los, dola, szczęście”). Prawdopodobnie oznaczało „tego, który sławi szczęście”, późn. „tego, który sławi Boga”. Po raz pierwszy zanotowane w formie Chwalibog w 1258 roku, a w formie Falibog — ok. 1265 r. (Faliboż — 1239 r.). 

Forma Falibog powstała w wyniku uproszczenia się grupy chw w f, które zaszło na Śląsku, w Małopolsce i na Mazowszu w polszczyźnie epoki przedpiśmiennej. Natomiast pisownia z końcowym -ż być może jest zapisem imienia zdrobniałego, uformowanego przy użyciu przyrostka -jь, pod wpływem którego wygłosowe -g przeszło w -ż. Przyrostek ów może także oznaczać przynależność („należący do Chwaliboga, Faliboga”). 

Możliwe staropolskie zdrobnienia: Chwała, Chwalech, Chalek, Chwalik, Chwalisz, Chwalko, Chwałek, Chwałko, Chwało, Chal, Chalęta, Chaława, Chałek, Chałko, Chałuszka, Chałuta, Chałutka, Fal, Falak, Falek, Falęta, Falik, Falisz, Faliszek, Faliszko, Falk, Falko, Fał, Fałak, Fałek, Fałk, Fałko, Kwalisz, Kwalusz (lub Kwałusz), Kwał, Kwałek, Kwałko. 

Możliwe nazwiska:  

Chwaluk od stpol. imienia dwuczłonowego typu Chwali-bog, Chwali-mir, por. stpol. Chwalech, Chwalęta, Chwalik, Chwalisz itd. (Malec 1982, s. 66), tu z suf. -uk od pierwszego członu Chwał- / Chwal-. Por. nazwiska Chwalko, Chwalewic, Chwalejewicz (NOB I 57) 

Chwalibog, Falibog imieniny obchodzi 24 stycznia i 28 lutego.

Zob. też imię złożone z tych samych członów w odwróconej kolejności: 
Boguchwał, Boguchał, Bogufał, Bogofał, Bogchwał, Bochwał, Bofał.

Przypisy 

Męskie imiona słowiańskie